Il doppio  del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Sorana Cîrstea e Anastasija Pavljučenkova erano le detentrici del titolo ma quest'anno hanno partecipato con differenti partner.
La Cîrstea ha fatto coppia con Marija Kirilenko, ma ha perso in finale contro Alisa Klejbanova e Ekaterina Makarova, 6–3, 2–6, 10–8.
La Pavlyuchenkova ha fatto coppia con Aravane Rezaï, ma si è ritirata a favore della coppia formata da Polona Hercog e Ioana Raluca Olaru.

Teste di serie 

  Sorana Cîrstea /  Marija Kirilenko (finale)
  Alisa Klejbanova /  Ekaterina Makarova (campioni)

 Petra Cetkovská /  Lucie Hradecká  (primo turno) 
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2009